Crystal Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crystal Lake (Connecticut)
Crystal Lake (Broward County, Florida)
Crystal Lake (Polk County, Florida)
Crystal Lake (Illinois)
Crystal Lake (Iowa)

Zie ook 
 Crystal Lakes (doorverwijspagina)